Astrantia ranunculifelia är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Gustav Reichenbach. Astrantia ranunculifelia ingår i släktet stjärnflockor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stjärnflockor
ranunculifelia